Akademija (Kaunas), een plaats in de gemeente Kaunas in het Litouwse district Kaunas
Akademija (Kėdainiai), een plaats in de gemeente Kėdainiai in het Litouwse district Kaunas